Lože (Laško), een plaats in de Sloveense gemeente Laško, of 
Lože (Vipava), een plaats in  de Sloveense gemeente Vipava.